Спікули — вапняні або кремнієві скелетні елементи деяких безхребетних.

Спікули губок 
Мінеральний скелет (вапняковий чи кремнеземний) губок складається з великої кількості спікул, які мають різноманітну форму та по-різному розташовані в тілі губок. Спікули утворюються всередині особливих клітин склероцитів.

Спікули можуть бути одно-, три- чи багато осьовими, або мати більш складну будову зірочок, шпильок, дужок, якірців тощо. Інколи спікули з'єднуються в суцільний скелетний каркас, що найбільш характерно для скляних губок. 

Органічний (роговий) скелет губок складається з колагенових волокон і спонгіну — речовини, за хімічним складом близької до шовку. Спонгінові волокна з'єднують окремі спікули в єдиний скелет.

Джерела інформації